

Sigle 
 Azərbaycan Dəmir Yolu – azienda ferroviaria azera

Codici 
 ADY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Alldays (Sudafrica)
 ady – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua adighè

Persone 
 Endre Ady – poeta ungherese
 Adailton Pereira dos Santos, meglio noto come Ady – ex calciatore brasiliano naturalizzato tunisino